Kruitfabriek (fabriek), locatie waar men kruit verwerkt

Fabrieken
Koninklijke Buskruitfabriek Cooppal, een voormalige Belgische fabriek in Wetteren
Muiden Chemie, een voormalige Nederlandse fabriek in Muiden
Kruitfabriek Kollumerwaard, een voormalige Nederlandse fabriek in de Lauwersmeerpolder
De Oude Molen (Ouderkerk aan de Amstel), een Nederlandse kruitmolen en latere kruitfabriek in Ouderkerk aan de Amstel

Overig
De Kruitfabriek, een Belgisch televisieprogramma

Zie ook 
Kruitmolen (doorverwijspagina)